Hans Fleischhacker ist der Name folgender Personen:

* Hans Fleischhacker (Mediziner) (1898–nach 1947), deutsch-britischer Neurologe
 Hans Fleischhacker (Anthropologe) (1912–1992), deutscher Anthropologe und SS-Obersturmführer